Elastizität steht für:

 Elastizität (Physik), die Eigenschaft eines Stoffes, nach Einwirkung einer Kraft in die Ursprungsform zurückzukehren
 Elastizität (Kraftfahrzeugtechnik), Verhalten eines Antriebsmotors
 Elastizität (Wirtschaft), ein Maß für die relative Änderung einer abhängigen Variablen

Siehe auch:

 Bi-Elastizität
 Elastizitätsdiagramm